Кузель () — разъезд в Тайгинском городском округе Кемеровской области России.

История

География 
Разъезд Кузель расположен в северной части Кемеровской области и находится на берегу реки Березовка 2-ая, к северу протекает Кузель.

 Уличная сеть
состоит из 14 географических объектов:
 Переулки — Вокзальный пер., Октябрьский пер., Почтовый пер., Трактовый пер., Школьный пер.
 Улицы — ул. Заречная, ул. Зелёная, ул. Логовая, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Почтовая, ул. Трактовая, ул. Школьная.
Климат
резко континентальный. Зима морозная, длительная, а лето короткое.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % от общей численности населения в 520 жителей

Инфраструктура 
В посёлке имеется одноимённый разъезд (бывшая железнодорожная станция) Кузель на Транссибирской магистрали.

Транспорт 
Автомобильный, автобусный и железнодорожный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Тайгинского городского округа